Александер Джардін Гантер — канадський пресвітеріанський священик і лікар, багато допомагав українським поселенцям у Манітобі, перекладач творів Т. Г. Шевченка.
 Голлі Гантер — американська кіноакторка.
 Дейв Гантер — канадський хокеїст.
 Джеймс Гантер (англ. James Hunter, справжнє ім'я англ. Neil James Huntsman нар. 2 жовтня 1962) — англійський співак, автор-виконавець
 Джордж Гантер (англ. George Hunter нар. 22 липня 1927 — пом. 14 грудня 2004) — південноафриканський боксер, Олімпійський чемпіон з боксу у напівважкій вазі.
 Майкл Гантер (англ. Michael Hunter, Jr.; нар. 10 липня 1988) — американський боксер-професіонал, який виступає в першій важкій ваговій категорії.
 Марк Гантер — британський веслувальник, олімпійський чемпіон.
 Роберт Лорн Гантер — канадський журналіст і природозахисник.
 Стівен Гантер — американський баскетболіст, центровий.
 Тім Гантер — канадський хокеїст та тренер.

Див. також 
 Гантер — неоднозначність